Жуис-ди-Фора:

 Жуис-ди-Фора — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Жуис-ди-Фора — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата.